Альф (також Елф, латиницею Alf) — коротке ім'я, що може бути утворене від імен:
 Альфред
 та інших.

Також Альф може означати:
 Альф'єрі Вітторіо — італійський письменник;
 Прибулець на ім'я Альф, головний герой однойменного телесеріалу.

Топоніми 
 Альф — одна із вершин (3200 м), хребта Сентінел гірської системи Елсворт, Антарктида